Kolveniershof (Leuven)
 Kolveniershof (Antwerpen)
 Kolveniershof (Goes)